Mumifizierung steht für:
 Mumifizierung, künstlich vom Menschen betriebene Technik zur Konservierung 
 Mumifizierung (BDSM), sexuelle Praktik aus dem Bereich des Bondage

Siehe auch:
 Mumifizierung im Alten Ägypten, das altägyptische Verfahren der Mumifizierung